Дхар:

 Дхар — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Дхар — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Дхар — туземное княжество в составе Британской Индии.